Jesse kan syfta på:

 Jesse (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1998–2000
 Jesse – en äldre namnform för kung Davids far Jishaj i Gamla Testamentet
 Jesse stamträd

Personer

Personer med efternamnet
Jesse är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eckhard Jesse (född 1948), tysk statsvetare
 Edward Jesse (1780–1868), engelsk naturalhistoriker
 F. Tennyson Jesse (1888–1958), engelsk kriminolog och journalist
 John Heneage Jesse (1808–1874), engelsk historiker
 John John Jesse (född 1969), amerikansk konstnär
 Richard Henry Jesse (1853–1921), amerikansk universitetslärare

Personer med förnamnet
 Jesse James (1847–1882), en legendarisk amerikansk revolverman
 Jesse Owens (1913–1980), en amerikansk friidrottare
 Jesse Puljujärvi (1998–), en finländsk professionell ishockeyspelare
 Jesse Ventura (1951–), en amerikansk fribrottare, skådespelare och politiker
 Jesse Wallin (1959–), en svensk programledare

Efternamnsförgreningssidor